Ел Ранчеро има више значења:

 Ел Ранчеро, Рестауранте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ранчеро (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ранчеро (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику